Stimmführer bezeichnet:

 Stimmführer (Orchester), Musiker mit einer herausgehobenen Funktion
 Stimmführer (Politik), zur Stimmabgabe bevollmächtigter Vertreter in einer Länderkammer